Хушикат:

 Хушикат — посёлок в Таджикистане.
 Хушикат — река в Таджикистане.